Wola Wysoka ist ein polnischer Ortsname:

 Wola Wysoka (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft ermland-Masuren, bis 1945: Wahlsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wola Wysoka (Skierniewice), Ort im Powiat Skierniewicki, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch: Wysoka